NGC 5057 (другие обозначения — UGC 8342, MCG 5-31-169, ZWG 160.176, NPM1G +31.0268, PGC 46202) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5057
Волосы Вероники (созвездие)